Адольф Пауль (; , Бромё Швеция — , , нацистская Германия) — немецко-шведско-финский писатель, драматург, сценарист.

Биография 
Родился на острове Бромё на озере Венерн в Швеции.
Окончил курс в земледельческой академии в Таммела. Позже, занимался земледелием на ферме отца в Руиссало. В 1886 году поступил в музыкальную академию в Гельсингфорсе. Учился у Ф. Бузони.

С 1889 года жил в Шарлоттенбурге, пригороде Большого Берлина, где занялся литературным творчеством.

Издал целый ряд повестей и романов, но более известен как драматург. Haибольшим успехом пользовалась его большая историческая пьеса «Христиан II» (1897), много раз шедшая в Гельсингфорсе, Стокгольме и Любеке. Его произведения отчасти переведены им самим, отчасти написаны по-немецки.

Дружил с писателем Августом Стриндбергом, биографом которого он был, композитором Яном Сибе́лиусом, художниками Эдвардом Мунком и Аксели Галлен-Каллелой.

Интересный факт 

А. Пауль в 1893 году послужил моделью для образа мужчины на картине Эдварда Мунка «Вампир» .

Избранные произведения

Романы 
 Die Teufelskirche: Komödie in drei Akten, Schuster & Loeffler, 1905
 Jung-Hansens Liebesbriefe, G.Müller Verlag, München 1911
 Exzellenz Unterrock, Albert Langen Verlag, München, etwa um 1915; (Verfilmt 1920)
 Wenn die Kosaken kommen, G. Müller, München 1916, 2. Aufl.
 Stille Teilhaber, G. Müller, München 1916
 Der bewußte Jemand, A. Langen, München 1917
 Das heilige Donnerwetter Albert Langen — Georg Müller, München 1918
 Die Tänzerin Barberina. Roman aus der Zeit Friedrichs des Großen., Albert Langen Verlag, München/Berlin, Deutsche Buch-Gemeinschaft um 1915
 Fiorenza: Frühlingsreise in eine blühende Stadt, Schünemann, Bremen 1955

Пьесы 
 Wie die Sünde in die Welt kam. Ein Legendenspiel, Reiss Verlag, Berlin 1909
 Lola Montez. Schauspiel in drei Akten. Albert Langen Verlag, München, 1917

Литературные биографии 
 Strindberg-Erinnerungen und Briefe, München 1924
 Der Einfluß Walter Scotts auf die epische Technik Theodor Fontanes, Priebatsch’s Buchhandlung, Breslau, 1934

Киносценарии 
 1913: Das schwarze Los
 1918: Mitternacht
 1919: Die Teufelskirche
 1919: Die Augen im Walde
 1920: Die Tänzerin Barberina
 1926: The Palace of Pleasure
 1930: One Mad Kiss
 1930: El precio de un beso

Примечания

Ссылки 
 
 Пауль, Адольф на сайтеIMDb
 

Немецкие писатели XIX века
Немецкие писатели XX века
Писатели Германии XX века
Писатели Германии XIX века
Шведские писатели
Писатели Швеции
Писатели Финляндии
Финские писатели
Драматурги Германии
Драматурги Финляндии
Драматурги Швеции
Драматурги XIX века
Драматурги XX века
Родившиеся в Швеции
Сценаристы Германии
Сценаристы Швеции
Выпускники Академии имени Сибелиуса